Brun pletvinge (Mellicta athalia) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er vidt udbredt i Europa og gennem Asien til Japan. I Danmark findes den især i Jylland på kuperet sandet jord, hvor hede veksler med egekrat. Larven lever på planter af kohvede, ærenpris og lancetbladet vejbred.

Underarter 

 M. a. athalia 
 M. a. norvegica Aurivillius 1888
 M. a. celadussa Frühstorfer 1910
 M. a. dictynnoides (Hormuzaki 1898)
 M. a. lucifuga (Fruhstorfer 1917)</small> 
 M. a. reticulata Higgins 1955</small> 
 M. a. baikalensis (Bremer 1961)
 M. a. hyperborea Dubatolov 1997

 Melitaea athalia celadussa

Kilder/Henvisninger 

 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, København 1996, side 200-203.
 Brun pletvinge på fugleognatur.dk
 Brun pletvinge på lepidoptera.dk

Galleri 

Pletvinger
Danmarks dagsommerfugle